

Atletica leggera
IAAF Golden League –  serie di meeting internazionali di atletica leggera organizzata  dalla IAAF, sostituita nel 2010 dalla Diamond League.

Baseball
Golden Baseball League – Lega indipendente di baseball statunitense.

Broomball
Golden League (broomball maschile) – Massimo campionato italiano maschile di broomball
Golden League (broomball femminile) – Massimo campionato italiano femminile di broomball

Football americano
Golden League FIAF – massimo livello del campionato italiano di football americano, organizzato dalla Federazione Italiana American Football.
Golden League FIF – campionato italiano di football americano organizzato dal 2009 dalla Federazione Italiana Football.

Ginnastica artistica
Golden League – massima competizione italiana di ginnastica artistica femminile a squadre ed individuale, organizzata dalla Federazione Ginnastica d'Italia dal 2014.

Judo
Golden League: Campionati Europei di Club di Judo